Грат — имя собственное.
 Грат, Ладислав (1922—2007) — югославский словенский партизан и писатель.
 Грат — римский политик и консул конца III века.